В Мелитопольском районе Запорожской области находится 1 посёлок городского типа Мирное и 67 сёл и посёлков. Район разделен на 16 местных советов (1 поселковый и 15 сельских).

Население сёл и посёлков Мелитопольского района  
В таблице собраны данные о населении сёл и посёлков Мелитопольского района.
Жирным шрифтом выделены центры местных советов. Населённые пункты упорядочены по населению. В конце таблицы в алфавитном порядке указаны ныне не существующие населённые пункты. В четвёртой колонке указана дата основания населённого пункта, а для ликвидированных населённых пунктов — также дата ликвидации.

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины